Омани Лига 2002/2003 () — 27-й сезон чемпионата Омана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2002/03 на сайте rsssf.com 

2002/2003
Оман
Оман
2002 год в Омане
2003 год в Омане
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003